Latteria – locale specializzato nella vendita di prodotti caseari
 Latteria – sinonimo di caseificio, ovvero sia l'opificio di attività lattiero-casearie che l'azienda per la produzione dei derivati del latte
 Latteria – formaggio friulano
 Latteria – formaggio veneto

Altri progetti